Борс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-1. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64136.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 700 км к югу от Парижа, в 220 км южнее Бордо, в 50 км к югу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 159 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 70 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 45 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 64,3 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 45 активных жителей работали 39 человек (21 мужчина и 18 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 25 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Архангела Михаила (XVII век)
  (XVI век). Исторический памятник с 2005 года

Города-побратимы 
  Ансо (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи